Abdelhamid Aberkane, homme politique algérien ;
 Idriss Aberkane (1986-), enseignant, essayiste et conférencier français.

 Agoulmim Aberkane, ou Lac noir, lac naturel situé dans la forêt de l'Akfadou dans la commune d'Adekar, en Algérie.